El concepto Twelvetrees puede hacer mención: 

 Walter Noble Twelvetrees arquitecto autor del famoso tratado Rivington's Notes on Building Construction.
 Billy Twelvetrees (b.1988), futbolista profesional de rugby.
 Harper Twelvetrees (1823-1881), Industrial británico.
 Helen Twelvetrees (1908-1958), actriz teatral y cinematográfica estadounidense.
 William Harper Twelvetrees, (1848–1919), Geólogo Austro-Inglés.